Ліна Гіді (англ. Lena Headey; * 3 жовтня 1973, Бермудські острови) — англійська акторка.
 Гіді Олександр Олександрович — сержант Збройних сил України. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.
Прізвища